Il tabellone singolare del Brasilia Challenger 1 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Olivier Delaître (tds n. 3). In finale ha sconfitto Brian Garrow con il punteggio di 7-6, 6-1.

Teste di serie

  Luiz Mattar (primo turno)
  Cássio Motta (quarti di finale)
  Olivier Delaître (campione)
  Bryan Shelton (primo turno)

  Chris Pridham (quarti di finale)
  Javier Frana (primo turno)
  Gianluca Pozzi (semifinali)
  Simone Colombo (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Brasilia Challenger 1990